Ankenbrand ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Ankenbrand (1887–1948), SS-Unterscharführer und Mitglied der Besatzung des Konzentrationslagers Gusen-Mauthausen sowie des Konzentrationslagers Buchenwald
 Ludwig Ankenbrand (1888–1971), deutscher Journalist und Schriftsteller